Сьйон — місто в Швейцарії;
 Сьйон — муніципалітет у Франції;
 Сьйон — псевдонім ісландського письменника Сігурйона Біргіра Сігурдссона;
 «Сьйон» — швейцарський футбольний клуб;
 Сьйон-ле-Мін — муніципалітет у Франції.